Saturnia (Italië), een plaats in Italië
Saturnia (geslacht), een geslacht van nachtpauwogen